Анна Николаевна Горошко (1927—?) — звеньевая колхоза «14-я годовщина Октябрьской революции» Ярославского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1927 году на территории современной Воронежской области. Русская.

Получив начальное образование, работала в полеводческой бригаде колхоза «14-я годовщина Октябрьской революции» Ярославского района Краснодарского края.

Позже Анна Николаевна возглавила звено по выращиванию зерновых, которое по итогам работы в 1947 году получило урожай пшеницы 31,25 центнера с гектара на площади 8 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и кукурузы в 1947 году Токаревой Анне Николаевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Позже А. Н. Горошко (в замужестве) переехала в Лабинск Краснодарского края и работала на консервном заводе.

Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (09.01.1996).

Награждена орденом Ленина (06.05.1948), медалями.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (06.05.1948);
 Орден Ленина (06.05.1948).
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 
 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Постановление Главы администрации Краснодарского края от 09.01.1996 № 8 «О присвоении почетного звания „Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани“»

Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края